Az Atlanta Thrashers egy megszűnt profi jégkorong csapat Atlantában és az észak-amerikai profi jégkorong ligában, mely a National Hockey League tagja volt. A csapatot 1999-ben alapították és 2011-ben szűnt meg.

A szezonok

1 A szezon elmaradt a 2004–2005-ös NHL-lockout miatt.
2 A 2005–2006-os NHL-szezontól kezdve megszűnt a döntetlen lehetőség és helyette tovább folytatódik a játék és ha öt perc hosszabbítás után sincs győztes akkor szétlövések jönnek.

Források 
Az Atlanta Thrashers szezonjai

Atlanta Thrashers